Szigeti György (1645–1705) református esperes
 Szigeti György (1724–1808) református lelkész
 Szigeti György (1905–1978) fizikus, villamosmérnök, az MTA tagja
 Szigeti György (1908–1980) labdarúgó-játékvezető
 Szigeti György (1940) költő
 Szigeti György (1944) jogász, politikus, országgyűlési képviselő (SZDSZ)